A Rádio Caiari é uma estação de rádio brasileira localizada na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, que é sintonizada na frequência 103,1 MHz FM.

História 
A Rádio Caiari é uma emissora católica fundada na década de 60 e atualmente controlada pela Arquidiocese de Porto Velho, sob a presidência de Dom Roque Paloschi – Arcebispo; em sua programação, tem o segmento religioso e jornalístico, com o apoio da Rádio Aparecida; e muita evangelização aos seus ouvintes.

Com a finalidade de ser “uma voz para tirar do isolamento o povo de uma cidade cravada no extremo noroeste do país e abrir os horizontes da comunicação com o Brasil e o mundo". Teve sua primeira transmissão no dia 18 de dezembro de 1961 direto da instalação provisória localizada nas dependências do Colégio Dom Bosco, num vão debaixo de uma escadaria.

Enquanto eram dados os primeiros passos para a legalização, surgiu a pergunta: Qual nome sereia dado à emissora? No começo, tratava-se de uma iniciativa sem nome: Transmissor do Colégio Dom Bosco. "Uirapuru", o pássaro cuja voz silencia os demais da floresta. Já existia no Nordeste uma emissora com o nome "Rádio Uirapuru". Portanto, outro nome, mas qual?

Foi então que o padre, Vitor Hugo escolheu Caiari, o nome primitivo do Rio Madeira, e o nome também do único bairro então organizado com simetria na cidade de Porto velho.

A Rádio Caiari é tida como um patrimônio histórico em atividade até hoje, pois já atravessou geração e continua informando com muita responsabilidade seus ouvintes.

Solenidade de inauguração rádio Caiari FM 
Desde o mês de julho, a programação passou a ser transmitida experimentalmente via FM , e a partir do dia 26 de agosto será FM 103,1 com programação definitiva.

Programas 
Estrada da vida

Família Caiari

Hora da Esperança

Som Brasil 103

Clube 103

Fim de Tarde da Caiari

Mais de Deus

Comunicadores 
 Adilson Miranda
 Dejane Silva
Emerson Lopes
Fernanda Lopes
Pe. Sérgio Lúcio
Ray Lavareda

Sonoplastas 
 Albertino Fortunato
 José Oliveira

Referências 
 Sônia Caldas Pessoa (6 de setembro de 2010). «Panorama do rádio em Porto Velho» (PDF). Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. p. 8 e 9. Consultado em 23 de abril de 2017

Ligações externas 
 

Caiari
Estações de rádio fundadas em 1961